Windows-1256, znane także jako CP-1256, bądź WinArabic, jest 8-bitowym kodowaniem znaków zaprojektowanym do pokrycia języka arabskiego (i prawdopodobnie innych języków używających alfabetu arabskiego). Ten zestaw nie jest w pełni zgodny z ISO 8859-6.

Kodowanie to jest używane w systemie operacyjnym Microsoft Windows.

Porównanie z ISO 8859-6 

Gdzie:
 „NZ” oznacza znak niezdefiniowany w kodowaniu
 „ZK” oznacza znak kontrolny
 „Znak” oznacza znak wspólny dla obydwu kodowań
 „◌” to łączony znak diakrytyczny
 „   ” to kontrolny znak formatujący o zerowej szerokości

Tablica kodów 
Poniższa tabela przedstawia znaki i ich szesnastkowe kody w Windows-1256.

W powyższej tabeli znak o kodzie 0x20 to zwykła spacja, 0xA0 to twarda spacja, znak 0xAD to miękki dywiz, 0x9D to rozłącznik o zerowej szerokości, 0x9E to łącznik o zerowej szerokości, znak o kodzie 0xFD to znak „od lewej do prawej” (left-to-right; U+200E), a znak o kodzie 0xFE to znak „od prawej do lewej” (right-to-left; U+200F).

Mapowanie na Unicode 
Poniższa tabela przedstawia miejsca znaków z Windows-1256 w Unikodzie.

Linki zewnętrzne 
 Archiwalna strona producenta o Windows-1256 

Strony kodowe Windows